Wedemeyer – famiglia nobile tedesca

Geografia 
 Wedemeyer Rocks – gruppo di rocce vicine al Monte Berlino nella Flood Range, Terra di Marie Byrd

Persone 
 Albert Coady Wedemeyer –  generale statunitense
 Joelle Wedemeyer – calciatrice tedesca